Stacked Cards – film del 1914 diretto da Thomas H. Ince e Scott Sidney
 Stacked Cards – film western del 1926 diretto da Robert Eddy